Le terme Première classe peut désigner:

Transport 
 La Première classe est la classe la plus confortable dans les moyens de transport (avion, train, bateau)

Armée 
 Dans la hiérarchie militaire française, la distinction de première classe peut être attribuée à un militaire du rang sans grade. Dans les faits, elle est souvent considérée, à tort, comme le deuxième grade des militaires du rang. Elle est en général décernée après un an de service, et précède les grades de caporal et caporal-chef. Elle peut également être décernée aux caporaux-chefs.

Informatique 
 En informatique, un objet de première classe est une entité utilisable sans restriction dans un langage de programmation donné.

Hôtellerie 
 Première Classe est une chaîne d'hôtels du groupe Louvre Hôtels.

Films 
 Première classe est un court-métrage réalisé par Mehdi El Glaoui en 1984.

Musique 
 Première Classe est un label de rap français.
 Première classe vol. 1 est une mixtape de rap français.

Bandes dessinées 
 Premières classes est le premier album de Cédric
 Premières classes est le premier album de Zap collège

Homonymie de titre